Front Nacional Contrarevolucionari, coalició de dretes que es va presentar a les Eleccions generals espanyoles de 1936
 Front Nacional (França), partit polític nacionalista francès
 Front Nacional (Bèlgica), partit polític belga d'extrema dreta francòfon, fundat el 1985 per Daniel Féret.
 Front Nacional d'Alemanya Democràtica
 Front Nacional de Nova Caledònia
 Front Nacional (Colòmbia)
 Front Nacional del Balawaristan
 Front Nacional de Botswana (Botswana National Front), partit polític de Botswana
 Front Nacional de Catalunya (FNC), front patriòtic i després un partit polític catalanista fundat el 1940 i que va subsistir fins a finals dels anys setanta
 Front Nacional d'Alliberament del Vietnam conegut com a FNA o Việt Cộng, organització guerrillera vietnamita formada el 1960 per tota l'oposició a la dictadura de Ngô Đình Diệm, 
 Front Nacional d'Alliberament d'Algèria (Jabhat al-Taḩrīr al-Waţanī, Front de Libération Nationale, FLN), partit polític d'Algèria que liderà la independència colonial de França
 Front Nacional d'Alliberament d'Eelam (Eelam National Liberation Front, ENLF), aliança de grups armats formada el febrer de 1984.
 Front Nacional d'Alliberament de la Guaiana (FNLG), grup independentista de la Guaiana Francesa, fundat el 1973 per RCharlotte
 Front Nacional d'Alliberament del Iemen del Sud.
 Front Nacional d'Alliberament de l'Ogaden (FNAO), moviment polític i militar somali d'Etiòpia que lluita per la independència de la regió d'Ogaden
 Front Nacional d'Alliberament de Twipra (National Liberation Front of Tripura o Twipra, NLFT), fundat el 1989 per Dhananjoy Reang.
 Front Nacional Democràtic (National Democratic Front), organització política creada el 1975 que agrupà a diverses organitzacions de les minories nacionals de Birmània.
 Front Nacional Democràtic de Bodoland
 Front Nacional Islàmic de Manipur, organització musulmana de Manipur
 Front Nacional Kuki (Kuki National Front, KNF), organització armada del poble kuki del nord-est de l'Índia
 Front Nacional Revolucionari Tiwa (Tiwa National Revolutionary Front, TNRF), organització armada de l'ètnia tiwa d'Assam
 Front Nacional Sicilià (Frunti Nazziunali Sicilianu), partit polític de Sicília que propugna la independència de l'illa
 Front Nacional Somali (FNS), moviment polític de Somàlia que agrupava inicialment als partidaris del general Siad Barre
 Front Nacional del Sudan, aliança política establerta el 1970 que agrupava a tota l'oposició sudanesa nordista encapçalada per l'Umma, el Partit Democràtic Unionista Sudanès i els Germans Musulmans del Sudan
 Frente Nacional, partit polític espanyol d'ultradreta, constituït i dirigit per Blas Piñar.
 Frente Nacional de Alianza Libre (FNAL), organització política espanyola d'inspiració falangista constituïda en 1968 per Manuel Hedilla
 Frente Nacional de la Juventud, partit de l'extrema dreta espanyola, escissió de Fuerza Joven.